In 1984 werd het 74ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 29 april tot 18 november. Botafogo werd kampioen.

Eerste toernooi
Na negen speeldagen speelde de top vier nog zes wedstrijden onder elkaar

Tweede toernooi
Na negen speeldagen speelde de top vier nog zes wedstrijden onder elkaar

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib